Kody ISO 3166-2 dla krajów (czes. kraj) - które są odpowiednikami województw oraz powiatów:

Kody

Zobacz też 
Kody ISO 3166-1 dla państw.

2:CZ
Podział administracyjny Czech